Драфт НБА 1989 года прошёл 27 июня 1989 года в Нью-Йорке в «Фелт Форум». Его считают одним из худших драфтов в истории НБА. Несмотря на то, что восемь игроков из первой десятки, в том числе два первых - Первис Эллисон и Дэнни Ферри, не добились особых успехов, на драфте появилось много талантливых игроков, таких как Шон Кемп (№ 17), Глен Райс (№ 4), Шон Эллиотт (№ 3), Ник Андерсон (№ 11), Дана Баррос (№ 16), Тим Хардуэй (№ 14), Владе Дивац (№ 26), Клифф Робинсон (№ 36), Би-Джей Армстронг (№ 18), Муки Блэйлок (№ 12) и Дино Раджа (№ 40), который провёл всего 4 сезона в НБА, но был введён в Зал славы баскетбола.

По сравнению с прошлыми драфтами, количество раундов было уменьшено с трёх до двух, такая система используется и по сей день. Также впервые драфт показывали по национальному телевидению в прайм-тайм.

Драфт

Известные игроки не выбранные на драфте

См. также 
 Драфт расширения НБА 1989 года

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Драфт НБА 1989 года

Драфты НБА
НБА в сезоне 1989/1990
События 27 июня
Июнь 1989 года
Списки Национальной баскетбольной ассоциации